Иван Калабухов:
 Калабухов, Иван Григорьевич (1887—1969) — советский режиссёр и сценарист.
 Калабухов, Иван Лукич (1873—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.